Rheims peut faire référence à : 
 Rheims, l'ancien nom de la ville de Reims en France ;
 Rheims, un nom de famille notamment porté par : 
Léon Rheims (1873 - 1962), général français ;
 Maurice Rheims (1910 - 2003 ), historien d'art ;
 Bettina Rheims (née en 1952), photographe française ;
 Nathalie Rheims (née en 1959), écrivain et productrice française ;

Divers 
 Notre-Dame de Rheims, premier texte publié de Georges Bataille (1897 - 1962) ;
 Douay–Rheims Bible, le nom anglais de la Bible de Douai (1582).

Homonymie de patronyme
Homonymie